Aceasta este lista constructorilor ce au devenit vicecampioni în Campionatul Mondial de Formula 1. Primul vicecampion din istoria Formulei 1 a fost Ferrari în sezonul .

Vicecampioni după sezon

După constructor
Echipa îngroșată concurează și în sezonul actual de Formula 1.

După țară

După motor

Note

Referințe 
 
 
 
 

Formula 1